Diese Liste der Stationen der Metro Sankt Petersburg enthält alle U-Bahnhöfe der Metro Sankt Petersburg, die sich in Betrieb befinden. Mit Stand vom Dezember 2012 besteht das U-Bahn-Netz von Sankt Petersburg aus fünf Linien mit insgesamt 69 Stationen. Daneben gibt es eine stillgelegte Station, weitere befinden sich in Bau oder in Planung.

Mit der Eröffnung des Streckenabschnitts Ploschtschad Wosstanija–Awtowo am 15. November 1955 wurde die U-Bahn Teil des öffentlichen Nahverkehrssystems der zweitgrößten Stadt Russlands. Entsprechend dem damaligen Namen der Metropole hieß sie bis zum Zerfall der Sowjetunion Metro Leningrad. Die Gesamtlänge von über 124 Kilometern macht das Liniennetz nach der Moskauer Metro zum zweitgrößten U-Bahn-System Russlands.

Die Metro Sankt Petersburg ist eine der tiefstgelegenen U-Bahnen der Welt. Nur fünf Stationen, darunter die stillgelegte, liegen oberirdisch. Mehr als drei Viertel der Bahnhöfe befinden sich mindestens 50 Meter unter der Erdoberfläche. 86 Meter tief liegen die Gleise Station Admiralteiskaja; der Bau reicht bis in eine Tiefe von 102 Metern.

Die meisten Bahnhöfe haben jeweils nur einen Ein- und Ausgang, der über Rolltreppen an die Oberfläche führt. Umsteigeknoten bestehen in der Regel aus mehreren miteinander verbundenen Bahnhöfen, von denen jeder eine Linie bedient und einen eigenen Namen hat. Üblicherweise befindet sich am einen Ende des Bahnsteiges der Zugang zur Oberfläche, am anderen der Übergang zu den verbundenen Bahnhöfen. Der einzige Bahnhof, der zwei Linien bedient, ist Technologitscheski Institut. An seinen beiden Bahnsteigen, die über ein gemeinsames Zugangsvestibül zu erreichen sind, halten jeweils Züge beider Linien.

Linien 

Die fünf bestehenden Linien der Metro Sankt Petersburg werden in der folgenden Tabelle kurz im Überblick dargestellt. Die Hauptartikel zu den einzelnen Linien enthalten eine Übersicht der zugehörigen Stationen im jeweiligen Linienverlauf.

Stationen 

Die nachfolgende Tabelle listet die in Betrieb befindlichen Stationen auf. Sie ist alphabetisch nach der deutschen Transkription der Stationsnamen geordnet. Die angegebene Tiefe einer Station entspricht dem Abstand der Bahnsteigebene zur Erdoberfläche. Stationen, deren Tiefe mit „0 m“ bezeichnet wird, liegen oberirdisch. Bietet eine Station Umsteigemöglichkeiten zu anderen Linien, nennt die Spalte Umsteige- und Übergangsmöglichkeiten die anderen Linien mit den Namen der Umsteigebahnhöfe. Hier werden auch Anschlüsse an andere öffentliche Verkehrsmittel aufgeführt. Wird die Liste nach Linien sortiert, werden die Stationen gemäß ihrer Abfolge von Nord nach Süd bzw. von West nach Ost auf der jeweiligen Linie geordnet. Der Umsteigebahnhof Technologitscheski Institut wird dann innerhalb der Linie 2 nicht nochmals aufgeführt; er liegt hier zwischen den Stationen Sennaja Ploschtschad und Frunsenskaja.

Zur Beschreibung der Lage wird der Rajon (deutsch: ‚Bezirk‘) angegeben, in dem die Station liegt. Sankt Petersburg gliedert sich in 18 Rajons. Die einzige Station außerhalb des Stadtgebietes von Sankt Petersburg ist Dewjatkino. Sie liegt in der Oblast Leningrad, dort im Rajon Wsewoloschsk. Die Station Kuptschino liegt auf der Grenze zwischen den Rajons Moskowski und Frunsenski und hat Ausgänge in beide Bezirke. Per Klick auf das Icon  in der folgenden Spalte kann man sich die Lage jeder Station auf verschiedenen Karten anzeigen lassen.

Die Liste enthält auch die einzige stillgelegte Station, Datschnoje (Metro Sankt Petersburg), deren Gleisanlagen heute als Fahrzeugdepot genutzt werden. Diese Station ist durch graue Hinterlegung hervorgehoben.

Ausbau 

Durch den Ausbau des Metro-Netzes sollen neue Linien und neue Stationen entstehen. Mehrere Bahnhöfe befinden sich bereits in unterschiedlichen Phasen der Fertigstellung. Die Pläne zur Erweiterung des U-Bahn-Systems mussten bereits mehrfach überholt werden, weil es vor allem wegen Geldmangels immer wieder zu Verzögerungen kam.

Nach Eröffnung der Station Admiralteiskaja Ende 2011 soll durch eine weitere Station der Linie 5 ein Übergang zur Linie 3 hergestellt werden. Die Arbeiten für diese Umsteigestation haben noch nicht begonnen (Stand: August 2011).

Anmerkungen

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Metro Sankt Petersburg (russisch)
 Beschreibung der einzelnen Stationen (russisch)

Einzelnachweise 

 
Sankt Petersburg Metro
Sankt Petersburg